Die I divisioona 1982 war die 45. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die zehnte unter dem Namen I divisioona.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde zunächst jeweils zwei Mal gegeneinander. Danach wurde die Liga geteilt. Die ersten vier Teams spielten mit den vier schlechtesten der Mestaruussarja in einer einfachen Runde  um vier Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse.

Die anderen acht Vereine traten in der Relegationsrunde jeweils noch einmal an und ermittelten drei Absteiger in die II divisioona.

Teilnehmer

Hauptrunde

Play-off-Runde 
Die vier schlechtesten Mannschaften der Mestaruussarja und die vier besten Mannschaften der I divisioona (mit * gekennzeichnet) nahmen an der Play-off-Runde teil. Die Mannschaften erhielten Zusatzpunkte für ihre Platzierungen in den vorangegangenen Wettbewerben. Die neunt- bis zwölftplatzierten Mannschaften der Mestaruussarja-Hauptrunde erhielten vier, drei, zwei und einen Zusatzpunkt. Die gleiche Rangfolge galt für die vier besten Zweitligisten (1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte usw.).

Relegationsrunde 
Die Mannschaften der Plätze Fünf bis Zwölf der Hauptrunde spielten in einer einfacher Runde drei Absteiger in die II divisioona aus. Die Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen, die Punkte wurden zur Hälfte als Bonus gutgeschrieben.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1982
1982